Eine Affäre in Paris steht für

Eine Affäre in Paris (Film), französisch-US-amerikanischer Film von James Ivory aus dem Jahr 2003
Eine Affäre in Paris (Roman), Roman von Diane Johnson